Джон Ричард (Дик) Вокерот (; 2 мая 1928, Бродерик, провинция Саскачеван — 16 ноября 2012, Оттава) — канадский энтомолог. Специалист по систематике двукрылых.

Биография 
Вокерот родился 2 мая 1928 года в городе Бродерике, провинция Саскачеван (Канада). Получил степень бакалавра (1948 год) и магистра (1949 год) в Саскачеванского университете. С 1949 по 1991 годы работал в Канадской национальной коллекции насекомых (). В 1954 году защитил докторскую диссертацию по мухам-саркофагидам в Оксфордском университете. Вышел на пенсию в 2009 году.

Научные достижения 
Собрал коллекцию около 200000 экземпляров двукрылых. Был мировым экспертом по нескольким семействам, включая Mycetophilidae, Dolichopodidae, Syrphidae, Scathophagidae и Muscidae. Он описал 42 родов и 130 видов двукрылых.

Некоторые роды двукрылых, описанные Вокеротом

Признание 
В 1997 году получил премию Чарльза Александера, присуждаемую Обществом североамериканских диптерологов. Многие таксоны членистоногих были названы в его честь, в том числе:

Публикации 
Вокерот автор более 120 публикаций, в том числе 12 глав в руководстве по неарктическим двукрылым ().

Примечания 

Энтомологи XX века
Энтомологи XXI века
Энтомологи Канады
Диптерологи по алфавиту
Энтомологи по алфавиту